Fellern heißen folgende geographischen Objekte:

 Fellern (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fellern (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Fellern (Gemeinde Uttendorf), Ortslage im Stubachtal, Uttendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 České Vrbné, Katastralbezirk der Stadt České Budějovice, Tschechien (Böhmisch Fellern)